Альфа-ланцюг фібриногену () – білок, який кодується геном FGA, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 866 амінокислот, а молекулярна маса — 94 973.

Задіяний у таких біологічних процесах як адаптивний імунітет, зсідання крові, гемостаз, імунітет, вроджений імунітет. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Система гемостазу